Los Constructicons (conocidos como Buildrons en Japón) son personajes ficticios del universo de Transformers. Ellos tienen la habilidad de formar un gigantesco robot, Devastator.

Transformers: Generación 1 
Los Constructicons, como su nombre lo indica, fueron diseñados para la construcción. Los 6 Constructicons son peligrosos, pero al combinarse en el gran Devastator, pueden ser fatales. En la historia ellos eran seres pacíficos que solo servían para labores de construcción y mantenimiento, eran amigos de Omega Supreme hasta que un día, Megatron decide pasarlos a las filas de los Decepticons por medio del Robo-Smasher, destruyendo la ciudad cristal y modificándolos al modo Gestalt Devastator.

Devastator 

Devastator es el resultado de los 6 Constructicons: Scrapper, Scavenger, Bonecrusher, Hook, Long Haul y Mixmaster formando un robot gigante. Es poderoso, pero también es la brutalidad en su estado más puro, un ser mecánico cuyo único objetivo es aplastar y destruir todo lo que está en su camino. Sus reflexiones se limitan a lo que los seis pueden acordar. La realización de cualquier pensamiento complejo se ve gravemente obstaculizada por las mentes de sus competidores. Por lo tanto, Devastator es aparentemente de una criatura que actúa solo por instinto, por lo general actúa antes de que pueda contemplar plenamente las consecuencias de sus acciones. Estas acciones suelen ser extremadamente violentas. 

Las habilidades de Devastator es que cuenta con muchas de las capacidades de sus componentes, pero es algo limitado en su uso por su limitada función mental y su forma torpe. Tiene más de 167 pies de altura (50 metros) y tiene una increíble fuerza que puede tumbar un puente. Su energía solar dispara un rifle de 10000 grados centígrados de calor con una distancia de seis millas. 

Sus debilidades es que Devastator es lento, torpe y posee una minúscula inteligencia. La incapacidad de sus seis componentes a cooperar inhibe sus funciones mentales, lo que le permite ser fácilmente derrotado por la mayoría de los opositores.

Constructicons 

Según Hasbro, mientras más Constructicons estén, más grande es Devastator.

Controversia con Brawl 
Existe cierta confusión sobre el nombre de Brawl, la mercancía y los videojuegos lo llaman como tal, pero en la película en sí, y la novelización oficial de la película, su nombre es Devastator. Se refiere a sí mismo como Devastator en los subtítulos de películas ("Devastator reporting", lit. "Devastador reportándose"). De acuerdo con Roberto Orci, uno de los escritores de la película, y el equipo de Hasbro "Devastator" es el error del nombre y que el personaje se supone que es llamado Brawl. Los nombres oficiales de todos los Transformers visto en la película se han confirmado en agosto de 2006, casi un año antes de la fecha de la película de liberación de América del Norte. Sin embargo, el director Michael Bay no era plenamente consciente de estos nombres y, a veces se refiere a algunos de ellos por sus "nombres en el set". (Él dijo en una entrevista, que a menudo se refiere como Frenzy ("Soundbyte"). Así, en el set se referiría a un Decepticon tanque como "Devastator". De alguna manera, el nombre se abrió paso en el corte final de la película. El director Michael Bay no favoreció el nombre de Devastator, ya que consideró que sonaba más amenazante que Brawl. Los primeros filtros en el primer guion de las Directivas lo había nombrado Devastator, al igual que la revista Titan Reino Unido. Concepto de arte para el personaje lo nombró "Demolishor", como el nombre de Brawl (en concepto de arte) se destinaron a Barricade. En Transformers: la venganza de los caídos, el nombre de "Devastator" se le da al robot creado a partir de la combinación de Constructicons, como es el caso de las continuidades anteriores de Transformers.

Transformers Animated 
Aparecen en el episodio "La Aparición de los Constructicons" , los Constructicons son vehículos de construcción traídos a la vida por la energía perdida de Allspark. Los Constructicons tiene la mentalidad y el comportamiento de un trabajador de construcción, con unos acentos de Brooklyn, un gran aprecio para los chassies atractivos, y una pasión para el aceite de motor. Inicialmente los primeros dos, Mixmaster y Scrapper, son empleados por Megatron después de un truco de Decepticons, los dos ayudan a robar las fuentes para Megatron. Después de una explosión causada por Bulkhead, los dos pierden sus memorias de estos acontecimientos. Vuelven en "Sari, no hay nadie en casa" , siguiendo un rastro derramado del aceite de Autobot a la base, pero son asustados eventual por Sari y el mal funcionamiento de Blitzwing, que les ofrece el aceite de Decepticon para volver a la base de Decepticon. En "Un Puente demasiado cercano" , los dos se califican con el símbolo de Decepticon, ganando los nuevos esquemas de color que se asemejan al del tradicional Constructicons. Ambos ellos fueron enterrados en las minas del carbón después de rechazar irse, gritando que tuvieron que "salvar el aceite". En " Three' s. A. Crowd" , se revelan que han sobrevivido, y han tomado la residencia temporal en una fábrica auto. El tabique hermético los convence de ayudar a la torre de Sumdac en la reparación, pero mientras que allí descubren un nuevo Constructicon, Dirt Boss , que toma control de su grupo y los ordena para robar el suministro de petróleo. los Constructicons son:

 Dirt Boss: Él se transforma en una Montacargas futurista. Lo crearon de una fusión de una Montacargas., de la unidad del director, y de varios fragmentos de AllSpark después de que cayeran abajo la torre. Los Constructicons y Bulkhead pronto lo descubrión y se establece rápidamente como el Constructicon Dirt Boss, aunque él fuera irónico el pasado que se creará. Él puede controlar otros transformadores encendiendo un tornillo especial en sus cabezas, un remanente de su origen del director. Desemejante de los otros dos Constructicons, él comenzó vida como Decepticon, y no tiene la mentalidad tranquila.

 Mixmaster: Él se transforma en un cruce futurista entre una niveladora y un mezclador de cemento; él consiguió su nombre después de que Scrapper le dijera que su barril de mezcla tenía el amo de la mezcla de las palabras. Él tiene la capacidad de rociar el ácido de su barril de mezcla central, y el cemento de la mezcla miniatura en sus manos. 

 Scrapper: Él se transforma en un cruce futurista entre una excavadora y una grúa. Él consiguió su nombre después de que la lectura una muestra de la cartelera que leyó el desecho y Mixmaster le dijo que era demasiado corto, así que de él fuera cambiada a Scrapper. Él tiene la capacidad de activar una armas del taladro, situadas en sus muñecas.

Transformers: la venganza de los caídos (2009) 
Son siete Constructicons que al combinarse forman al gran Devastator. Estos son:

 Scavenger - Se transforma en una Terex O&K RH 400 Hydraulic Mining Excavator en rojo y forma el torso de Devastator. Muere a manos de la fuerza aérea. A menudo es confundido con Demolishor, aunque son diferentes personajes.
 Mixmaster - Se transforma en un Mack Concrete Mixer negro y gris, y forma la cabeza. Muere a manos de Jetfire.
 Long Haul - Se transforma en un Caterpillar 773B Dump Truck en verde y forma la pierna derecha de Devastator. Es uno de los que sacan a Megatron del agua. Muere a manos de la fuerza aérea.
 Scrapper - Se transforma en un Caterpillar 992G scoop loader y forma el brazo derecho. Muere a manos de la fuerza aérea.
 Hightower - Se transforma en un Kobelco CK2500 Truss Crane amarillo y forma el brazo izquierdo. En su forma robot es similar a un escorpión (como Scorponok). Muere a manos de la fuerza aérea.
 Scrapmetal - Se transforma en un Tractor de orugas amarillo y forma la mano izquierda. Muere traicionado a manos de sus compañeros para darle sus partes a Megatron. 
 Overload - Se transforma en un Caterpillar Articulated Dump Truck en rojo y forma la espalda. Muere a manos de la fuerza aérea.
 Rampage - Se transforma en un Caterpillar D9 bulldozer y forma la pierna izquierda. Muere a manos de Bumblebee.
A su llegada a Egipto, los Constructicons que componían a Devastator, se combinaron y atacaron a Leo Spitz, Seymour Simmons, Skids y Mudflap. Se agolpó a través de la instalación de construcción, aspirando todo lo que no anclado hacia abajo, como la arena, los carros y Mudflap. A pesar del poderoso vacío, Mudflap aguantó un rato antes de ser aspirado más adentro. Buscando venganza, Skids subió a Devastator para vengarse. Sin embargo, Mudflap había sobrevivido, y lanzó un agujero a través del ojo del gigante Decepticon para salir antes de seguir atacando el combinador y ralentizándolo.

Megatron gritó el nombre de Devastator desde lo alto de la Gran Pirámide de Giza para acabar con la distracción de los gemelos, que lo mofaban. Cuanto más lo mofaban, más se enfurecía. Devastator trepó fuera del pozo de la construcción y se agarró hasta el pico de la pirámide, donde utilizó su amoladora de vórtice para aspirar las piedras que escondían la cosechadora de estrellas en su interior. A estas alturas, Simmons se había dirigido a la pirámide y envió una radio por radio a una nave naval cercana para disparar su cañón experimental, que había sido desarrollado sobre la base de los estudios de Megatron durante su cautiverio en Hoover Dam. El proyectil golpeó a Devastator, arrancando un brazo y la mitad inferior de su pierna, haciéndole perder el equilibrio, haciendo que se rompiera en muchas piezas mientras su cuerpo caía por la pirámide.

En Transformers: el lado oscuro de la luna tuvieron una muy corta aparición los clones de Long Haul y Scrapper.

Referencias 

Personajes de Transformers
Decepticons